James Arthur (dichter), contemporaine Amerikaanse dichter, winnaar van de Amy Lowell Poetry Travelling Scholarship
 James Arthur (onderwijsonderzoeker), onderwijsonderzoeker, redacteur van  de British Journal of Educational Studies
 James Arthur (theoloog) (gestorven in 1670), Iers theoloog
 James Arthur (wiskundige) (geboren in 1944), Canadees wiskundige
 James Arthur (zanger) (geboren in 1988), Britse zanger en winnaar van The X Factor in 2012